Allsvenskan (1992) była 68. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. W rundzie zasadniczej rywalizowało 10 drużyn. Runda zasadnicza rozpoczęła się 25 kwietnia, a zakończyła się 19 lipca. Po tej rundzie 6 najlepszych drużyn walczyło o tytuł mistrza kraju. Cztery pozostałe drużyny rywalizowały z czterema najlepszymi zespołami z drugiej ligi o prawo gry w Allsvenskan w następnym sezonie. Runda finałowa rozpoczęła się 16 sierpnia, a zakończyła się 25 października. Od następnego sezonu liga zwiększy się do 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna IFK Göteborg. Nowym mistrzem Szwecji został zespół AIK Fotboll. Tytuł króla strzelców zdobył Hans Eklund, który w barwach Östers IF strzelił 16 goli.

Tabela rundy zasadniczej

Runda finałowa

Grupa mistrzowska

Grupa awans/spadek

Baraż o Allsvenskan 
 Djurgårdens IF – Degerfors IF 3–1, 0–2 (3–3)
 GAIS – Örgryte IS 1–2, 0–2 (1–4)
 IFK Luleå – Västra Frölunda 2–1, 2–4 (4–5)
 Helsingborgs IF – IFK Sundsvall 3–0, 6–1 (9–1)

Zespoły Västra Frölunda, Degerfors IF, Örgryte IS oraz Helsingborgs IF zagrają w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1992 w Szwecji